{{Карточка сезона командного турнира
| Название = 
| Оригинальное = СпортмастерPRO — Кубок России по мини-футболу 2020/2021
| Логотип = SportmasterKubokRossii.png
| Ширина = 100
| Даты = 3 сентября 2021 — март 2022
| Место =  Россия
| Команды = 32
1-2 раунд — 23Плей-офф — 9
| Финалист = 
| Победитель = 
| Сыграно = 
| Матчей всего = 
| Забито = 
| Посещаемость = 
| Бомбардиры = 6  Денис Мустафин (Факел-ГТС)
| Забито сред = 
| Посещ-ть сред = 
|Предыдущий = 2020/21
|Следующий = 2022/23
}}

30-й розыгрыш Кубка России по мини-футболу (СпортмастерPRO — Кубок России)'' пройдёт с 3 сентября 2021 года по март 2022 года. Схема розыгрыша состоит из 2 этапов: предварительных этапов, в которых участвуют команды Высшей и Первой лиг, и плей-офф, с которого традиционно начинают выступление в Кубке клубы Суперлиги

Формат 
Розыгрыш кубка состоит из 3 раундов:
 1 раунд — в каждой конференции клубы поделены на несколько группы (три группы на Востоке, четыре группы на Западе) и играют по одному матча.
 2 раунд — победители каждой группы предыдущего раунда поделены на 2 группы: «Восток» и «Запад». 
 3 раунд — в розыгрыш вступают клубы Суперлиги и лучшие команды второго раунда. Игра проводится по системе плей-офф.

Фарм-клубы не участвуют в Кубке.

Если в паре 1/8 финала одна из команд будет представлять Высшую лигу, то обе игры пройдут на домашней площадке клуба Высшей лиги.
В случае, если в 1/8 финала встречаются два клуба из Суперлиги, они проведут два матча, один из которых будет домашним, другой — выездным.

В этом сезоне из второго раунда в плей-офф проходят все команды

I раунд

Конференция «Восток» 

Группа A (Челябинск, СОК «Полёт», 3-5 сентября) 

Группа B (Глазов, ЛДС «Глазов Арена», 10-12 сентября)

Группа C (Барнаул, СК «Победа», 10-12 сентября)

Конференция «Запад» 

Группа A (Ростов-на-Дону, КСК «Экспресс», 10-12 сентября)

Группа B (Ставрополь, СЦ «Восток-Арена», 10-12 сентября)

Группа C (Липецк, СК «Атлант», 10-12 сентября)

Группа D (Новосибирск, НГАСУ, 10-12 сентября)

II раунд 

Восток (Челябинск, СОК «Полёт», 24-26 сентября)

Запад (Ростов-на-Дону, КСК «Экспресс», 24-26 сентября)

Плей-офф

Бомбардиры турнира

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2021/2022
 Первенство России по мини-футболу 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Кубок России

Кубок России по мини-футболу